Pelotão de Operações Especiais, mais conhecido pelo acrônimo PELOPES, é o nome de diversas frações orgânicas de unidades combatentes convencionais do Exército Brasileiro.

História

Introdução ao conceito de Operações Especiais

Operações Especiais são operações executadas por militares especialmente treinados em métodos não-convencionais.

A função primária das Operações Especiais é atingir um objetivo político ou militar aonde o uso de forças convencionais não é indicado.

Operações Especiais são executadas de maneira furtiva e discreta. Tendo a surpresa, a ação rápida e violenta como elemento de vantagem 
e sendo conduzidas por pessoal altamente qualificado.

Criação do PELOPES no Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro possui o maior contingente da América Latina. A unidade básica de organização do Exército é a Brigada.

As Brigadas da Força de Emprego Estratégico e as unidades do Comando de Operações Especiais são consideradas de pronto-emprego pela Força Terrestre.

Em um cenário de agressão externa as unidades de pronto-emprego são a ponta da lança do Exército para proteger o Brasil de agressões externas. Para capacitar as unidades convencionais a combinar as operações convencionais e as operações especiais o Exército resolveu criar frações orgânicas de Operações Especiais dentro das unidades convencionais: os PELOPES.

Todo Batalhão de Infantaria, Regimento de Cavalaria e Grupo de Artilharia deve ter o seu Pelotão de Operações Especiais. No caso das unidades convencionais de Infantaria do Exército, os batalhões designam como PELOPES o 1º pelotão de fuzileiros da 1ª companhia de fuzileiros destas unidades. Em algumas unidades do Exército os pelotões de operações especiais têm outras denominações mas a missão e modo de emprego são sempre os mesmos. É o caso da "Subunidade de Operações Especiais" ("SUOPES"), denominação no 19º Batalhão de Caçadores.

Batismo de Fogo

Durante a 2ª Guerra Mundial, as unidades de operações especiais ainda não existiam oficialmente, entretanto, a missão e o modo de emprego de pequenas frações do Exército Brasileiro que lutaram neste conflito, podem ser considerados o embrião dos PELOPES.

Nesta campanha, o comandante da Força Expedicionária Brasileira, Marechal Mascarenhas de Morais, com objetivo da defesa estratégica das bases brasileiras nos campos da Itália, ordenou que se destacassem pequenas frações destas bases, a fim de operar de maneira irregular e em missões de alto grau de risco e sigilo.

Segundo relatórios das atuações dessas unidades, nos escritos do próprio marechal, e de seus oficiais de Estado-Maior, o trabalho dessas pequenas frações foi de grande valia para a campanha da FEB.

Seleção e treinamento PELOPES

Os PELOPESs são compostos por militares de carreira (Oficiais e Sargentos) e por militares conscritos (Cabos e Soldados).

Oficiais e Sargentos de carreira do Exército devem possuir algum curso de especialização, ministrados, por exemplo, pelo Centro de Instrução de Operações Especiais, o Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil e o Centro de Instrução de Guerra na Selva.

Cabos e Soldados do PELOPES são selecionados entre os que mais se destacam nos treinamentos físicos e adestramentos da unidade.

Militares que estejam em seu primeiro ano na Força Terrestre normalmente não podem fazer parte dos PELOPES.

Os militares dos PELOPES treinam técnicas não convencionais de doutrina Comandos como: munição e tiro; topografia; comunicações; explosivos e destruições; combate em áreas edificadas; natação utilitária; combate corporal, abordagens, neutralização de alvos móveis, neutralização de sentinelas, pronto-socorrismo, resgate, infiltração terrestre e aquática, exfiltração, especialização em material bélico, técnicas de caçador (atirador de elite), entre outras.

Apesar da grande quantidade de PELOPES, os oficiais e sargentos têm a oportunidade de transmitir aos outros militares atualizações de técnicas e doutrinas, permitindo aos PELOPES constante evolução.

O treinamento dos PELOPES é heterogêneo. Devido a grande quantidade de unidades convencionais do Exército e diferentes biomas há dificuldade de padronização dos PELOPES.

Alguns PELOPES são extremamente operacionais, outros têm treinamento relativamente simples em relação às unidades de operações especiais mas superior ao treinamento de unidades convencionais.

Treinamento com Comandos

Alguns PELOPES têm a oportunidade de realizar adestramento com o auxílio de Destacamento de Ações de Comandos, como no exemplo abaixo.

No período de 11 a 14 de março de 2019, a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf Mec) realizou o exercício de preparação dos Pelotões Especiais (Pelopes).

Durante os quatro dias de exercício, os integrantes dos Pelopes tiveram as seguintes instruções: monitoramento de alvos, tiro embarcado, tiro noturno, módulo de tiro, técnicas de ação imediata, patrulha urbana, orientação noturna, dentre outras.

Competições PELOPES

Alguns grandes comandos do Exército, como a 3ª Divisão de Exército, realizam competições militares entre os PELOPES de suas organizações militares, com o objetivo de fomentar a capacidade operacional destas unidades.

Entre as modalidades disputadas estão tiro de caçador, tiro desportivo, orientação, nado operacional, artes marciais, corrida rústica, pentatlo militare outras modalidades que possibilitem um melhor desempenho ao combatente em uma situação real.

No ano de 2007 o vencedor da competição realizada pela 3ª DE foi o Pelotão de Operações Especiais orgânico do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que estava representando a 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada da qual faz parte este regimento, a Competição foi coordenada pela 3ª Seção (Cap EDGAR MARCELO, Sgt EDERSON, Cb GUSTAVO) do 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado.
No ano de 1990 foi campeão
desta competição o PELOPES da cidade de São Borja sagrandose em 1o Lugar na pista de orientação no campo de instrução da Reiuna em Santiago e na Coudelaria do Rincão onde era integrante o atual 1 Tenente RR Carlos Alberto Ribeiro Durão

Tradições e doutrina PELOPES

Décadas atrás, a então Companhia de Ações de Comandos participou do processo de treinamento dos militares dos primeiros PELOPESs.

Por isso, a maioria dos PELOPESs cultivaram ao longo dos anos a doutrina e as tradições herdadas dos Comandos.

Tradições Comandos 

Apesar da maioria esmagadora dos integrantes dos PELOPES nunca ter feito o Curso de Ações de Comandos do Exército, os mesmos herdaram as tradições dos pioneiros integrantes dos PELOPES que realizaram tal curso.

Por isso, se auto-intitulam "caveiras", título dado aos militares que concluem com êxito o Curso de Ações de Comandos. A caveira simboliza a morte, que está sempre presente em uma missão de operações especiais. A faca com a lâmina vermelha significa o sigilo de uma missão e o sangue derramado pelos combatentes. O negro é a noite escura, momento ideal para a execução de uma Ação de Comandos.

Brasil! Acima de tudo!

Outra tradição herdada pela maioria dos PELOPES é o seu lema, "Brasil! Acima de tudo!", apesar de este não ser o lema atual do 1º BAC, este grito de guerra foi usado pela primeira vez no Brasil pela Brigada de Infantaria Para-quedista.
 
Na época em que o 1º BAC auxiliou na criação dos PELOPES, o mesmo ainda era vinculado a Brigada Para-quedista e usava tal grito de guerra, daí os PELOPES terem herdado este lema.

A principal diferença no uso atual é que a maioria dos PELOPES adotam o "Brasil! Acima de tudo!" apenas como lema, cultivado em conversas, documentos da unidade, gravuras na parede, em páginas eletrônicas e etc. Já a Brigada de Infantaria Paraquedista além disto, também o utiliza como grito guerra, sendo bradado diariamente em formaturas.

Ligações externas 
  Página oficial do Exército Brasileiro

Tropas de elite do Exército Brasileiro